Себервиска (устар. Сябор Виска) — река в России, течёт по территории Заполярного района Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 93 км по правому берегу Соймы. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста Усть-Цильма и до устья, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры ниже впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050300212103000083247.

Примечания 

Притоки Соймы (притока Сулы)
Реки Ненецкого автономного округа